Rayco García Cabrera (Santa Úrsula, Tenerife, España, 25 de abril de 1986), es un ex-futbolista y empresario con amplia experiencia en el mundo del deporte.

Carrera deportiva 
Su carrera como jugador comenzó en las categorías inferiores del CD Tenerife y posteriormente se mudó a la prestigiosa La Masia, la academia de fútbol del FC Barcelona. Como profesional, representó a equipos como el FC Barcelona y el Leeds United, además de otros clubes más modestos del fútbol español como el Móstoles Club de Fútbol y el Club Deportivo Toledo. Sin embargo, una lesión importante lo obligó a retirarse prematuramente del campo, pero su pasión por el fútbol lo llevó a buscar nuevas oportunidades en el mundo de este deporte.

Carrera empresarial 
Después de graduarse en Economía y Negocios Internacionales, Rayco adquirió una licencia de Agente de Fútbol acreditado por la FIFA y fue nombrado embajador de UNICEF para el desarrollo del futbol en África y embajador turístico de Zimbabwe  . Todo ello le ha permitido conocer a futbolistas de todas las épocas y buscar formas innovadoras de entretener a los aficionados al fútbol, especialmente a los de entornos más humildes.

Como agente de fútbol, Rayco ha establecido una relación estrecha con futbolistas del pasado y del presente, y ha buscado formas innovadoras de entretener al público  . En Mayo de 2012, fundó RG Consultant & Sport Solutions , una consultora de soluciones deportivas, con la visión de "unir al mundo entero a través del fútbol", independientemente de la raza o la situación financiera. Desde entonces, ha organizado campamentos de entrenamiento en todo el mundo para niños en entornos de pobreza . Los programas utilizan entrenadores acreditados por la FIFA para entrenar a los niños con superestrellas y amigos de Rayco.

Uno de los proyectos más ambiciosos de Rayco fue El classico legends en Omán en 2014, donde consiguió reunir a algunas de las leyendas más grandes del fútbol en un solo evento.

Rayco también es conocido por haber liderado otros proyectos con gran repercusión, como el Partido Testimonial del Gran Líder Nelson Mandela  en Johannesburgo en Sudáfrica en 2018 y el Partido Testimonial de la leyenda del fútbol Diego Armando Maradona  en Arabia Saudita en 2021. También ha colaborado en proyectos con presidentes de diversos países, incluyendo Uru Kenyatta de Kenia, Nyusi de Mozambique, Musevini de Uganda, Kakarta Kikwete de Tanzania y Ramaphosa de Sudáfrica. Además, fue la persona clave detrás de la firma de Lionel Messi como embajador de Turismo de Arabia Saudita .

Vida privada 
En su vida privada, Rayco es un gran entusiasta de los automóviles y de los relojes. Siendo poseedor de varios vehículos y de algunos relojes exclusivos. Además del fútbol, es un gran aficionado al pádel y al motocross.

Referencias

Enlaces externos 
 Rayco García en La Provincia (Canarias)

Empresarios de España
Hombres
Nacidos en 1989
Nacidos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife